Maxberg steht für
 Maxberg (Mörnsheim), Ortsteil des Marktes Mörnsheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
Maxberg, deutscher Name von Maxov, Ortsteil von Všeruby u Kdyně, Tschechien